Dobrogost – imię, od którego pochodzi Dobrogoszcz, będąca nazwą odosobową (dzierżawczą) 
 Dobrogoszcz – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim 
6 miejscowości w Polsce: 
 Dobrogoszcz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Dobrogoszcz – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Grodzisk
 Dobrogoszcz – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Dobrogoszcz – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój
 Dobrogoszcz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz
 Dobrogoszcz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek